Ascension har flere specialiseringer:
 Ascension - engelsk ord for opstigen, himmelfart.
 Ascension - er en britisk ø i Sydatlanten opdaget Kristi himmelfartsdag 1501.
 Ascension (mini tv-serie) - canadisk/USA science-fiction tv-serie.

Se også 
 Ascencion eller ascención - spansk ord for opstigen, himmelfart.
 Asunción (flertydig) - spansk ord for opstigen, himmelfart - eller formodning.
 Ascension-fregatfugl